Ря́бовский — фамилия и название населённых пунктов в России:

 Рябовский — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области.
 Рябовский — хутор в Облиевском районе Ростовской области.
Рябовский, Павел Николаевич (Леонид Старк; 1889—1937) — советский дипломат.

См. также 
 Рябовская